Elford ist der Familienname folgender Personen:

 Lateef Elford-Alliyu (* 1992), englischer Fußballspieler
 Vic Elford (1935–2022), britischer Automobilrennfahrer
 William Joseph Elford (1900–1952), britischer Chemiker und Mikrobiologe